Libanotis korovinii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Libanotis korovinii ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
korovinii